

Patronyme 
Casella est un patronyme italien, porté par les personnes suivantes, de nationalité italienne ou d'origine italienne :
 Alfredo Casella (1883-1947), compositeur italien
 Maryse Casella (née en 1960), footballeuse française
 Max Casella (né en 1967), acteur et producteur de cinéma américain
 Pietro Casella, compositeur italien du Moyen Âge

Toponyme 
 Casella est une commune italienne de Ligurie.

Patronyme italien